Carpenter Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carpenter Hill (Kansas)	
 Carpenter Hill (Worcester County, Massachusetts, 261 m), Charlton	
 Carpenter Hill (Worcester County, Massachusetts, 276 m), East Brookfield	
 Carpenter Hill (Michigan)	
 Carpenter Hill (New Hampshire)	
 Carpenter Hill (Dutchess County, New York)	
 Carpenter Hill (Hamilton County, New York)	
 Carpenter Hill (Pennsylvania)	
 Carpenter Hill (Texas)	
 Carpenter Hill (Vermont)